Solana (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan
Solana (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Solana Beach, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Solana de los Barros, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
La Solana, een gemeente in de Spaanse provincie Ciudad Real
Solanavallei, een vallei in Spanje met 16 'spookdorpen'
 Solana, SOL is een nieuwe generatie openbare blockchain technologie

Personen
Javier Solana, een Spaanse politicus
Moisés Solana, een Mexicaans autocoureur